Buffalo Gals (Beverly Hills 90210), de tweede aflevering van het zesde seizoen van de Amerikaanse televisieserie Beverly Hills 90210
 Buffalo Gals (band), een Amerikaanse rockband
 Buffalo Gals (single van Malcolm McLaren), een single van de Engelse muzikant Malcolm McLaren en de Amerikaanse groep The World's Famous Supreme Team
 Buffalo Gals (volkslied), een Amerikaans volksliedje van John Hodges